Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-du-Liban en l’honneur de Marie sous le vocable de Notre-Dame du Liban :
 la cathédrale Notre-Dame-du-Liban de New York aux États-Unis ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Liban de Paris en France.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

NotreDameLiban
~NotreDameLiban